Romaine steht für:

 Romaine (Saône), Nebenfluss der Saône in Frankreich
 Rivière Romaine, Fluss in Québec, Kanada
 Romaine, französische Schreibweise von Roman (Vorname)

Romaine ist der Familienname folgender Personen:
 Eugène Romaine (1905–1983), französischer Politiker 
 Suzanne Romaine (* 1951), US-amerikanische Linguistin

Siehe auch
 La Romaine
 Romain